Roth steht für:
 -roth, Endung bei Ortsnamen, der auf einen durch Rodung entstandenen Ort hindeutet
 Roth (Familienname), siehe dort zu Etymologie, Varianten, Namensträger

Roth ist ein geographischer Name:

Berg:
 Mount Roth (870 m), in der Ross Dependency, Antarktika

Landkreis:
 Landkreis Roth, Landkreis in Mittelfranken, Bayern

Stadt:
 Roth, Kreisstadt des Landkreises Roth, Mittelfranken, Bayern

Gemeinden:
 Roth an der Our, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Roth bei Prüm, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Roth (bei Stromberg), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Roth (Landkreis Altenkirchen), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Roth (Rhein-Hunsrück-Kreis), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Roth (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Roth an der Saale, Ortsteil des Marktes Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Roth bei Rossel, Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Roth (Becherbach), Ortsteil der Gemeinde Becherbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Roth (Driedorf), Ortsteil der Gemeinde Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Roth (Eitorf), zwei ehemalige Ortsteile der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Roth (Eschenburg), Ortsteil der Gemeinde Eschenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Roth (Gelnhausen), Ortsteil der Stadt Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Roth (Gerolstein), Ortsteil der Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Roth (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Roth (Herrieden), Stadtteil von Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Roth (Lichtenfels), Stadtteil von Lichtenfels (Oberfranken), Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Roth (Pfaffenhofen an der Roth), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Roth (Römhild), Ortsteil der Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Roth (Sauldorf), Ortsteil der Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Roth (Schalkau), Ortsteil der Gemeinde Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Roth (Weimar), Ortsteil der Gemeinde Weimar (Lahn), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Roth (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Roth (Zapfendorf), Ortsteil der Gemeinde Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Burg:
 Burgstall Roth, abgegangene Burg bei Roth, Markt Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern.

Gewässer:
 Roth (Apfelstädt), linker Zufluss der Apfelstädt bei Wandersleben, Gemeinde Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen
 Roth (Donau), auf einem Abschnitt zur Unterscheidung von ihrem Nebenlauf Kleine Roth auch Ostroth, rechter Zufluss der Donau bei Oberfahlheim, Gemeinde Nersingen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Roth, früherer Name der Rot (Murg), rechter Oberlauf der Murg bei Roggwil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Roth (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz in der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Roth (Zusam), rechter Zufluss der Zusam bei Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Roth ist Name von Unternehmen:
 Roth Industries, deutsches Unternehmen
 Roth (Unternehmen), österreichische Unternehmensgruppe mit Sitz in Graz
 Roth (Brauerei), Privatbrauerei L. Roth, Schweinfurt, Bayern
 Roth & Rau, Hersteller von Maschinen für die Halbleiterindustrie, Hohenstein-Ernstthal, Sachsen
 Carl Roth (Unternehmen), deutsches Unternehmen, Vertrieb von Chemikalien und Laborbedarf, Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Roth & Cie AG, bekannt unter dem Markennamen Roviva,  Schweizer Hersteller von Matratzen und Bettwaren

Siehe auch:
 Kleine Roth (Gewässername)
 Rod
 Rodt
 Roith
 Rooth
 Rot (Begriffsklärung)
 Rothbach
 Villa Roth